Глáвный вокзáл — название вокзалов в следующих городах:
 Берлин-Главный ()
 Главный вокзал Братиславы
 Брно-Главный ()
 Вена-Главный ()
 Дрезден-Главный ()
Зарлуи-Главный ()
 Лейпциг-Главный ()
 Львов-Главный ()
 Мюнхен-Главный ()
 Новосибирск-Главный
 Главный вокзал Праги ()
 Ростов-Главный
 Челябинск-Главный
 Ярославль-Главный

См. также 
 Центральный вокзал